Рачи:

Грузия 
 Рачи — населённый пункт в Грузии.

Россия 
Топоним тунгусо-маньчжурского происхождения.
 Рачи — станция (населённый пункт) в Амурской области.
 Рачи — станция Дальневосточной железной дороги.
 Рачи — река в Амурской области.
 Рачинский тоннель